Sabail FK (Aserbadjansk: Səbail Futbol Klubu) er en aserbajdsjansk fodboldklub fra Sumgajit. Klubben blev stiftet i 2016 og spiller i den bedste aserbajdsjanske liga.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 17. Maj 2022.

Noter

Eksterne links 
 Sabail FK hjemmeside
 Sabail FK på Soccerway

Fodboldklubber i Aserbajdsjan
Etableret i 2016